El término Diacria puede hacer referencia a:

 Diacria, una de las tres grandes divisiones de la antigua Ática;
 Diacria, una ciudad de la antigua Eubea;
 Diacria, uno de los 30 mapas cuadrangulares en que se divide Marte.